Ionski radijus je polumjer aniona i kationa u kristalnoj rešetki ionskog spoja, na osnovi pretpostavke da su ioni sfernog oblika određene veličine. Udaljenost između jezgara susjednih iona u kristalnoj rešetki određuje se difrakcijom x-zraka. Razmatranjem efekta zasjenjenja vanjskih elektrona unutarnjim moguće je odrediti vrijednosti ionskih polumjera pojedinih iona. 

Prilikom prijelaza neutralnog atoma u ion dolazi do promjene u njegovoj veličini
Kad nastaje anion, naboj jezgre ostaje isti te međusobno odbijanje elektrona mora rasti, širi se elektronski oblak i polumjer raste.

Kad nastaje kation uklanjanje elektrona smanjuje njihovo međusobno odbijanje doći će do stiskanja elektronskog oblaka i smanjivanja polumjera.

Tablica ionskih radijusa za neke elemente u pm
{|class="wikitable sortable" cellpadding="1"
|Redni broj
|Naziv elementa
|Kemijski simbol
| colspan=11 |Naboj,  ls = niski spin, hs= visoki spin
|-
!
!
!
!−3
!−2
!−1
!+1
!+2
!+3
!+4
!+5
!+6
!+7
!+8
|-
|3
|Litij
|Li
|||||||76||||||||||||||
|-
|4
|Berilij
|Be
|||||||||45||||||||||||
|-
|5
|Bor
|B
|||||||||||27||||||||||
|-
|6
|Ugljik
|C
|
|||||||||||| 16||||||||
|-
|7
|Dušik
|N
||146'||||||||||16||||13||||||
|-
|8
|Kisik
|O
|||140||||||||||||||||||
|-
|9
|Fluor
|F
|||||133|||||||||||||||8||
|-
|11
|Natrij
|Na
||||||||102|||||||||||||||
|-
|12
|Magnezij
|Mg
||||||||||72|||||||||||||
|-
|13
|Aluminij
|Al
||||||||||||53,5|||||||||||
|-
|14
|Silicij
|Si
||||||||||||||40|||||||||
|-
|15
|Fosfor
|P
||||||||||||44 ||||38|||||||
|-
| 16
|Sumpor
|S
|||184|||||||||||37||||29|||||
|-
| 17
|Klor
|Cl
|||||181|||||||||||12|||||27||
|-
| 19
|Kalij
|K
|||||||138|||||||||||||||
|-
| 20
|Kalcij
|Ca
|||||||||100|||||||||||||
|-
| 21
|Skandij
|Sc
|||||||||||74,5|||||||||||
|-
| 22
|Titanij
|Ti
|||||||||86||67||60,5|||||||||
|-
| 23
|Vanadij
|V
|||||||||79||64||58||54|||||||
|-
| 24
|Krom
|Cr
|||||||||73ls 80hs||61,5||55||49||44|||||
|-
| 25
|Mangan
|Mn
|||||||||67||58ls 64,5hs||53||33||25,5||46||
|-
| 26
|Željezo
|Fe
|||||||||61ls 78hs||55ls 64,5hs||58,5||||25||||
|-
| 27
|Kobalt
|Co
|||||||||65ls 74,5hs||54,5ls 61hs||53||||||||
|-
| 28
|Nikal
|Ni
|||||||||69||56ls 60hs||48ls||||||||
|-
| 29
|Bakar
|Cu
|||||||77||73||54ls||||||||||    
|-
| 30
|Cink
|Zn
|||||||||74|||||||||||||
|-
| 31
|Galij
|Ga
|||||||||||62|||||||||||
|-
| 32
|Germanij
|Ge
|||||||||73||||53|||||||||
|-
| 33
|Arsen
|As
|||||||||||58||||46|||||||
|-
|34
|Selenij
|Se
|||198|||||||||||50||||42||||
|-
| 35 
|Brom
|Br
|||||196|||||||59||||31||||39||
|-
| 37
|Rubidij
|Rb
|||||||152|||||||||||||||
|-
| 38
|Stroncij
|Sr
|||||||||118|||||||||||||
|-
| 39
|Itrij
|Y
|||||||||||90|||||||||||
|-
| 40
|Cirkonij
|Zr
|||||||||||||72|||||||||
|-
| 41
|Niobij
|Nb
|||||||||||72||68||64|||||||
|-
| 42
|Molibden
|Mo
|||||||||||69||65||61||59|||||
|-
| 43
|Tehnecij
|Tc
|||||||||||||64,5||60||||56|||
|-
| 44
|Rutenij
|Ru
|||||||||||68||62||56,5||||38||36
|-
|45
|Rodij
| Rh
|||||||||||66,5||60||55||||||
|-
| 46
| Paladij
| Pd
|||||||59||86||76||61,5||||||||
|-
| 47
| Srebro
| Ag
|||||||115||94||75||||||||||
|-
| 48
| Kadmij
| Cd
||||||||||95||||||||||||
|-
| 49
| Indij
| In
||||||||||||80||||||||||
|-
| 50
| Kositar
| Sn 
||||||||||112||||||||||||
|-
| 51
| Antimon
| Sb 
||||||||||||76||||60||||||
|-
| 52
| Telur
| Te 
|||221|||||||||||97||||56||||
|-
| 53
| Jod
| I
|||||220|||||||||||95||||53||
|-
| 54
| Ksenon
| Xe 
||||||||||||||||||||||48
|-
| 55
| Cezij
| Cs 
|||||||167|||||||||||||||
|-
| 56
| Barij
|  Ba
|||||||||135|||||||||||||
|-
| 57
| Lantan
|  La 
|||||||||||103,2|||||||||||
|-
| 58
| Cerij
|  Ce  
|||||||||||102||87|||||||||
|-
| 59
| Praseodimij
|  Pr
|||||||||||99||85|||||||||
|-
| 60
| Neodimij 
| Nd
|||||||||129||98,3|||||||||||
|-
| 61
| Prometij
|  Pm 
|||||||||||97|||||||||||
|-
| 62
| Samarij
|  Sm  
|||||||||122||95,8|||||||||||
|-
| 63
| Europij
|  Eu  
|||||||||117||94,7|||||||||||
|-
| 64
| Gadolinij
| Gd
|||||||||||93,8|||||||||||
|-
| 65
| Terbij
| Tb  
|||||||||||92,3||76|||||||||
|-
| 66
| Disprozij
|  Dy   
|||||||||107||91,2|||||||||||
|-
| 67
| Holmij
| Ho
|||||||||||90,1|||||||||||
|-
| 68
| Erbij
| Er  
|||||||||||89|||||||||||
|-
| 69
| Tulij
|  Tm
|||||||||103||88|||||||||||
|-
| 70
| Iterbij
|  Yb  
|||||||||102||86,8|||||||||||
|-
| 71
| Lutecij 
| Lu 
|||||||||||86,1|||||||||||
|-
| 72
| Hafnij
|  Hf 
|||||||||||||71|||||||||
|-
| 73
| Tantal
|  Ta 
|||||||||||72||68||64|||||||
|-
| 74
| Volfram
|  W
|||||||||||||66||62||60|||||
|-
| 75
| Renij 
| Re 
|||||||||||||63||58||55||53|||
|-
| 76
| Osmij 
|Os 
|||||||||||||63||57,5||54,5||52,5||39
|-
| 77
| Iridij
|  Ir
|||||||||||68||62,5||57|||||||
|-
| 78
| Platina 
| Pt 
|||||||||86||||62,5||57|||||||
|-
| 79
| Zlato
| Au 
|||||||137||||85||||57|||||||
|-
| 80
| Živa 
| Hg  
|||||||119||102|||||||||||||
|-
| 81
| Talij
|  Tl 
|||||||150||||88,5|||||||||||
|-
| 82
| Olovo
|  Pb 
|||||||||119 ||||77,5 |||||||||
|-
| 83
| Bizmut
|  Bi 
|||||||||||103||||76 |||||||
|-
| 84
| Polonij
|  Po
|||||||||||||94||||67|||||
|-
| 85
| Astat
|  At
|||||||||||||||||||62|||
|-
| 87
| Francij 
| Fr  
|||||||180|||||||||||||||
|-
| 88
| Radij
|  Ra
|||||||||148|||||||||||||
|-
| 89
|Aktinij
|  Ac
|||||||||||112|||||||||||
|-
| 90
| Torij
|  Th  
|||||||||||||94|||||||||
|-
| 91
| Protaktinij
|  Pa
|||||||||||104||90||78|||||||
|-
| 92
| Uranij
|  U   
|||||||||||102,5||89||78||73|||||
|-
| 93
| Neptunij
| Np   
|||||||||110||101||87||75||72||71|||
|-
| 94
| Plutonij 
| Pu 
|||||||||||100||86||74||71|||||
|-
| 95
| Americij 
| Am 
|||||||||126||97,5||85|||||||||
|-
| 96
| Kurij
| Cm   
|||||||||||97||85|||||||||
|-
| 97
| Berkelij 
| Bk     
|||||||||||96||83|||||||||
|-
| 98
| Kalifornij
|  Cf 
|||||||||||95||82,1|||||||||
|}

Literatura
 Ivan Filipović, Stjepan Lipanović: Opća i anorganska kemija'', Školska knjiga, Zagreb, 1995. 

Fizikalne veličine
Kemija